Slovo Radnice má více významů:

 radnice – budova městské správy

místopisný pojem
 Radnice (okres Rokycany) – město v okrese Rokycany
 Radnice (Pavlov) – část obce Pavlov v okrese Šumperk
 Radnice (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá obec ve vojenském újezdu Hradiště

jiný význam
 Radnice (zpravodaj) - týdeník Magistrátu města Hradec Králové

Související články 
 :Kategorie:Radnice
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Radnice“

Externí odkazy